Letalnica Heini Klopfer () je smučarska letalnica v bližini Oberstdorfa v Nemčiji. Letalnica je petkrat gostila svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, od leta 1984 pa občasno gosti svetovni pokal. Rekord letalnice z 242,5 metri drži Domen Prevc iz leta 2022, na letalnici je bilo postavljenih tudi devetnajst svetovnih rekordov med letoma 1950 in 1984.

Zmagovalci

Svetovna prvenstva v poletih

Svetovni pokal 

* Leta 1988 je tekma štela tako za svetovno prvenstvo kot svetovni pokal.

Rekord naprave

Zunanje povezave 

 Spletna stran letalnice

Smučarske letalnice
Športni objekti v Nemčiji
Oberstdorf
Zgradbe in objekti, zgrajeni leta 1950